

Sezona 2008/09. 

Ovo je prva sezona Jadranske vaterpolske lige, igraju se 22 kola i sudjeluje 12 momčadi.

Ljestvica

Lista strijelaca 

 Aleksandar Ivović (Jadran CKB) - 103 pogotka

 Toni Barbarić (POŠK) - 54 pogotka

 Aleksandar Radović (Jadran CKB) - 43 pogotka

 Slavko Letica (Šibenik NCP), Edi Brkić (Šibenik NCP) - 41 pogodak

 Miho Bošković (Jug CO) - 36 pogodaka

 Slavko Gak (Budvanska rivijera), Sandro Sukno (Jug CO), Erik Bukovac (Rokava (Koper)) - 35 pogodaka

 Hrvoje Brlečić (Šibenik NCP), Damjan Danilović (Budvanska rivijera), Mate Zeljak (Mornar BS) - 32 pogotka

Priznanja 

 Najbolji igrač: Aleksandar Ivović (Jadran CKB)
 Najbolji vratar: Merrill Moses (Šibenik NCP)

Povezani članci 

 Prvenstvo Hrvatske u vaterpolu 2008./09.

Vanjske poveznice 

Službena stranica natjecanja 
 sportnet.hr, Jadranska liga 2008./09. - rezultati i ljestvica

2008-09